Активное воздействие на гидрометеорологические процессы
 Контроль микроклимата